Niesche ist der Familienname folgender Personen:

 Jonny Niesche (* 1972), australischer Künstler
 Madeleine Niesche (* 1971), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Nische